L'edizione 2013 della 2. divisjon vide le vittorie finali di Bærum, Alta, Nest-Sotra e Tromsdalen.

Classifica finale

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Note

Collegamenti esterni 
 Risultati e statistiche del gruppo 1, del gruppo 2, del gruppo 3 e del gruppo 4 su Fotball.no

Calcio nel 2013
Campionato norvegese di calcio